— стадион, расположенный в городе Мито, префектура Ибараки, Япония. Является домашней ареной клуба Джей-лиги «Мито Холлихок». Стадион вмещает 12 000 зрителей и был построен в 1987 году.

История 
Стадион был открыт и построен в 1987 году. В 2009 году он был реконструирован, чтобы соответствовать требованиям к стадионам Джей-лиги. С этого времени клуб «Мито Холлихок» и стал проводить свои домашние матчи на нём.

Стадион серьёзно пострадал во время землетрясения и последовавшего цунами 2011 года, в результате в течение нескольких месяцев он оставался непригодным для проведения каких-либо спортивных мероприятий.

Транспорт 
 Линия Дзёбан, Линия Суйгун и Линия Оарай Касима: 55 минут пешком от станции Мито.
 Линия Дзёбан: 60 минут пешком от станции Акацука.

Ссылки 
 Гид по стадионам на сайте Джей-лиги 

Футбольные стадионы Мито